Ulner steht für:

Ulner von Dieburg, ein südhessisches Adelsgeschlecht

Ulner ist der Familienname folgender Personen:
Laurenz Ulner (1499–1569), Bürger und Ratsherr der Stadt Gladbach
Peter Ulner (1523–1595), Abt des Klosters Berge

Siehe auch:
 Ulnersche Kapelle, römisch-katholisches Gotteshaus in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis im Nordwesten Baden-Württembergs
 Ulmer